Spojení písmen L a S může mít různé významy:

LS 
 LS – kód ISO 3166-2 pro Lesotho
 Liberálna strana – slovenská politická strana
 Lisabonská smlouva (zkratka)
 vlakový zabezpečovač LS
 L. S. – (z lat. locus sigilli), místo pro pečeť, případně razítko na listině
 LS-Larry Shipper
 ls (Unix) – jeden ze standardních příkazů v unixových operačních systémech
 lesní správa
 letní semestr

Ls 
 lotyšský lat – bývalá měna Lotyšska

.ls 
 .ls – internetová doména nejvyššího řádu pro  Lesotho